Příjmení Arnautović () má více nositelů:

 Ilija Arnautović (1924–2009), srbský/slovinský architekt
 Marko Arnautović (* 1989), rakouský fotbalový reprezentant srbského původu
 Šerif Arnautović (1875–1935), bosenskohercegovský a jugoslávský politik a úředník bosňáckého původu

Externí odkazy